Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale 6–4, 6–1 Katerina Maleeva.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Helena Suková (semifinali)
  Lori McNeil (semifinali)
  Katerina Maleeva (finale)

 Nataša Zvereva (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Patty Fendick (quarti di finale) 
 Larisa Neiland (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Women's Hard Court Championships 1988